Roberto Gambino ist der Name folgender Personen:

* Roberto Gambino (Stadtplaner) (1935–2019), italienischer Stadt- und Raumplaner 
 Roberto Gambino (Politiker) (* 1962), italienischer Politiker